Benedetta Carlini (1590, Vellano  1661), uma freira católica mística e lésbica
 Francesco Carlini (1783, Milão – 1862, Milão), um astrônomo italiano
 Luís Sérgio Carlini (* ?, São Paulo), um guitarrista brasileiro de rock

Sobrenomes da língua italiana